ТОВ "Харчові технології Закарпаття" — українське підприємство, один з найбільших виробників корму для котів та собак в Україні. Виробничі потужності розташовані у селі Великі Ком'яти Виноградівського району Закарпатської області.

Першу продукцію було випущено в грудні 2003 року в м. Сімферополь, АР Крим. В 2006 році виробництво перенесено в Закарпатську область.

Станом на 2019 рік, у компанії працює близько 100 співробітників. Продукція широко розповсюджена по всій території України та експортується в країни СНД.

Продукція 
ТОВ "Харчові технології Закарпаття" випускає продукцію під трьома торговими марками:
 ПАН ПЕС — сухі та вологі корми для собак бюджетної категорії;
 ПАН КОТ — сухі та вологі корми для котів бюджетної категорії;
 Carpathian Pet Food  — преміум раціони для собак та котів

Рецептура лінійки кормів середнього сегмента створювалася за участі французьких технологів та українських ветеринарів. Раціони преміум-рівня виготовлюються за участі та під контролем спеціалістів європейської організації «PETFOOD SPECIALITIES». Українська сировина в складі корму складає 85%.

Технологічний процес, рецептури та супровід виробництва вологого корму ведуться німецьким технологом.

Для виробництва використовується найсучасніше обладнання від провідних компаній: німецької KARL SCHNELL, австрійської Inject Star, нідерландської FTNON, японських Yamato та Toyo Jidoki. 

Вся сировина та вироблена продукція проходить подвійний внутрішній та зовнішній контроль. За відбір та перевірку корму відповідають штатний ветеринар та технологи компанії. Виробничі приміщення та продукція знаходяться на постійному контролі та моніторингу місцевої Держспоживслужби, ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок, ДП "Львівстандартметрологія", ДП “Закарпаттястандартметрологія”.

Асортимент компанії на 2019-й рік налічує 40 позицій сухого та вологого корму. Також компанія випускає продукцію для інших компаній під їх торговими марками.

Історія підприємства 

Виробництво корму для домашніх тварин розпочалося в 2003 році в м. Сімферополь АР Крим. На той час це був невеликий критий цех, який виробляв два види продукції. Через декілька років, у 2006-му році підприємство переноситься в Закарпаття, село Великі Ком'яти, Виноградівського району. Проводиться декілька модернізацій обладнання вітчизняного виробництва, ведеться постійна оптимізація та збільшення об'ємів продукції, кожного року розширюється штат працівників.

В 2010 році створено ТОВ "Харчові технології Закарпаття".

2012-й рік - проведено реконструкцію будівель заводу та встановлено сучасну лінію виробництва сухого корму компанії GATHERPEAKS Group. Якість продукції виведено на новий рівень.

Із 2017 року впроваджена сертифікована система управління якістю у харчовій промисловості (згідно з стандартом ISO 22000).

У 2018 році було відкрито новий цех із виробництва вологих кормів. Готується вивід на ринок нової преміум-лінійки корму ТМ "Carpathian Pet Food".

Посилання 
 Собачий корм із Закарпаття
 У Великих Комятах на підприємстві «Харчові технології Закарпаття» побувала партнерська делегація з Казахстану
 Накарпатті працює один із найсучасніших заводів України
 Підприємець із Закарпаття: шлях до успіху тут значно коротший, ніж на чужині